El Torneig d'Acapulco 2010, conegut oficialment com a Abierto Mexicano Telcel 2010, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí i als International Tournaments del circuit WTA femení. La dissetena edició del torneig es va disputar entre el 22 i el 27 de febrer del 2010 al Fairmont Acapulco Princess d'Acapulco, Mèxic.

La tennista estatunidenca Venus Williams va aconseguir el segon títol consecutiu de la temporada i també va defensar el títol aconseguit l'any anterior. Els tennistes valencians David Ferrer i Juan Carlos Ferrero van repetir la final disputada a Buenos Aires la setmana anterior però amb resultat contrari.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2010
ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010